de politicus Gerrit Jan Polderman
de politicus Hugo Polderman
de cabaretière Katinka Polderman
de kunstenaar Peter Polderman
de arts Rama Polderman
de schrijver Silvester Polderman
de drummer Jeroen Polderman zie Plaeto
de langlaufer Arnold Polderman zie Langlaufen op de Paralympische Winterspelen 2002
de drummer Erwin Polderman zie Orphanage